Osoby o nazwisku Siwiec:
Bartłomiej Siwiec (ur. 1975) – szachista, dziennikarz i prozaik
 Jan Siwiec (ur. 1891, zm. 1961) – powstaniec i żołnierz
Janina Siwiec (ur. 1907, zm. 2011) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Kunegunda Siwiec (ur. 1876, zm. 1955) – działaczka religijna i społeczna
 Magdalena Siwiec – polska historyczka literatury
 Marek Maciej Siwiec (ur. 1955) – lewicowy polityk, poseł, dziennikarz
 Marek Siwiec (ur. 1964) – polityk, poseł partii katolickich
 Natalia Siwiec (ur. 1983) – polska modelka
 Ryszard Siwiec (ur. 1909, zm. 1968) – żołnierz AK, filozof; w 1968 dokonał samospalenia w akcie protestu
 Stefan Siwiec (ur. 1863, zm. 1941) – ksiądz katolicki, doktor teologii, historyk Kościoła

Inne
 siwiec – Lopholaimus antarcticus, gatunek gołębia zamieszkujący Australię
 siwiec – Glaucium, rodzaj roślin w rodzinie makowatych

Zobacz też 
 Siwak